Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Adams e Marius Barnard erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti.

Adams ha fatto coppia con Olivier Delaître, ma ha perso nei quarti contro Libor Pimek e Byron Talbot.

Barnard ha fatto coppia con Piet Norval, ma ha perso nel 1º turno contro Hendrik Jan Davids e Menno Oosting.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale 7–6(5), 6–4,  Libor Pimek e Byron Talbot.

Teste di serie

  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
  Jan Siemerink /  Daniel Vacek (primo turno)

  Libor Pimek /  Byron Talbot (finale)
  Martin Damm /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1997
ATP Tour 1997